County Clare, een graafschap in de Republiek Ierland
Clare (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
Clare (Iowa)
Clare (kiesdistrict), een kiesdistrict in Ierland
Clare (Michigan)
Clare (Suffolk), een dorp in het Engelse graafschap Suffolk
Clare (voornaam), meestal vrouwelijk

Personen met de achternaam Clare
John Clare, een Engelse dichter